A golf 1900. és 1904. után 2016-ban szerepelt a nyári olimpiai játékok programján.

Éremtáblázat

Versenyszámok

Résztvevők nemzetek szerint 
A 2016-os olimpiával bezárólag 42 különböző lobogó alatt indult versenyző ebben a sportágban a játékok során. Közülük mindössze két nemzet képviseltette magát minden olimpián ebben a versenyszámban.

Magyarország még nem indított versenyzőt.

Források 
 

Golf